Jan Pieter Bredius (1811-1878), Nederlands politicus, vader van onderstaande persoon
Jan Pieter Bredius (1841-1886), Nederlands politicus, zoon van bovenstaande persoon